Égliseneuve bzw. Église-Neuve ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Égliseneuve-des-Liards im Département Puy-de-Dôme
 Égliseneuve-d’Entraigues im Département Puy-de-Dôme
 Égliseneuve-près-Billom im Département Puy-de-Dôme
 Église-Neuve-d’Issac im Département Puy-de-Dôme
 Église-Neuve-de-Vergt im Département Dordogne

Siehe auch:
 Neuve-Église, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich